Zingara indica una persona femminile appartenente al gruppo di etnie nomadi di origine indiana, i Popoli romaní. Altri significati del termine sono:

Zingara – film di Riccardo Tolentino (1916)
Zingara – film di Mariano Laurenti (1969)
Zingara – canzone di Iva Zanicchi e Bobby Solo che vinse il Festival di Sanremo 1969
Zingara – dipinto di Frans Hals

Zíngara – telenovela argentina di 200 episodi di 60', regia di Nicolás Del Boca (1995)

Pagine correlate 
 Zingari (disambigua)

Altri progetti